Martin Čížek est un nom porté par :

 Martin Čížek (1974-), footballeur tchèque.
 Martin Čížek (1984-), hockeyeur tchèque.